Эмира́т Джáлали () — курдское вождество племени Джалали с центром в городе Маку. Вассал Персии.

На севере и на северо-востоке граничило с Российской Империей, на юге с Шеккаки, на северо-западе с Баязетом, на юго-западе с Хиккяри и на юго-востоке с Персией.

Этимология 
Княжество получило наименование в честь курдского племени Джелали, которым оно и было основано. Данное племя ещё называют «джалали», «джэлали», либо же «джеляли». Сути это не меняет, ибо это варианты на русский язык одного и того же курдского слова «celalî».

История 
Курды в то время были разделённым народом из-за отсталого горского менталитета, когда интересы племени ставишь выше общенародных интересов Курдистана. Следовательно, в Средневековье и в Новое время стали появляться курдские образования, например: Бохтан, Соран, Шейхан и другие. Курдский эмират Соран в 1818 году даже объявил полную независимость, но в 1836 году был уничтожен османскими войсками.

Столицей княжества стал небольшой город Маку. Он раньше входил в состав Османской Империи, а на данный момент принадлежит Ирану, входит в число городов Западного Азербайджана. Джелали — большой, революционный и очень ценный род для Курдистана. Из воинов они часто превращались в разбойников. Когда период Нового Времени был окончен, то в 1915 году началось русское наступление в восточной Анатолии, джелали из Диядина нашли место на горе Арарат, где они выдержали долгую осаду, пока не были спасены османскими войсками в 1918 году. После войны большое число джелали Диядина переехало в Персию. 30 июня 1930 года джелали по обе стороны границы подняли восстание. Затем к ним присоединились несколько других курдских племён и заняли Морадию и Чалдеран. Это привело к длительному и широкомасштабному восстанию, для подавления которого потребовались совместные усилия турецких и персидских войск. И снова многие джелали искали убежища на склонах горы Арарат, но на этот раз они не смогли долго сопротивляться из-за эффективного использования турецкой армией авиации. В результате этого восстания Реза Шах Пехлеви приказал всему племени джалали в Маку переселиться в район между Тегераном, Хамаданом и Варамином в центральной Персии. После отречения Реза-шаха в сентябре 1941 года джалали вернулись на свои родовые пастбища. Во время Второй мировой войны и в 1946 году они предоставили (вместе с племенем милан) отряд из 400 конных воинов повстанческому курдскому лидеру Кази Мохаммеду. С того момента большинство курдов из рода джелали по обе стороны границы стали вести оседлый образ жизни.

Религия 
Курды — это многоконфессиональный народ. Среди них есть: сунниты, шииты, алевиты, христиане, езиды, зороастрийцы и даже иудеи. Преимущественно представители курдского народа исповедуют ислам. Они его принимали начиная с XII века н. э. из-за арабских завоеваний. Курды вторыми приняли ислам, после арабов. Джелалийцы как правило исповедуют ислам суннитского толка и в этом княжестве было то же самое.

Площадь 
Площадь была примерно 13 000 км². Это видно по сравнению с озером Урмия, площадь которого является от 5200 до 6000 км². То есть, Княжество Джелали было немного больше данного озера. Сейчас оно тоже входит в территории Ирана (Западный Азербайджан), Турции. Кроме этого, княжество занимало ещё пятнадцать деревень в сельском округе.

Население 
Джелалийское население в столице Отто Блау оценивал в 5000 семей и Уильямом Иглтоном в 25 000 человек.

См. также 
 Курды
 Джелали
 Эмират Соран
 Бохтан
 Османская империя
 Западный Азербайджан
 Российская империя
 Урмия
 Арабские завоевания.
 Арабы

Примечания

Литература 
 
 
 

История Курдистана